Olaszország
Verrua Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Verrua Savoia, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében